Вейдекоп (фамилия)
 Вейдекоп, Кес (1914—2008) — нидерландский гребец.
 Вейдекоп, Пит (1912—1982) — нидерландский гребец.